Японська футбольна ліга 1983 — 19-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Йоміурі.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Таґуті Міцухіса
 Мацукі Ясутаро
 Косіда Такесі
 Като Хісасі
 Цунамі Сатосі
 Дзьодзі Йонасіро
 Канеда Нобутосі
 Кімура Кадзусі
 Рамос
 Тоцука Тецуя
 Хасіратані Коіті

Джерела
RSSSF 

1983 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу